Battaglia di Verdun – battaglia avvenuta durante la Guerra della prima coalizione nel 1792
 Battaglia di Verdun – battaglia durante la prima guerra mondiale nel 1916
 Battaglia di Verdun – battaglia durante la prima guerra mondiale nel 1917